Seznam polkov z zaporedno številko 144.

Seznam 
 Pehotni
 144. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 144. strelski polk (ZSSR)
 144. gorski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 144. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 144. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 144. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 144. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi